

Массіна — місто, штат Айова
 Массіна — місто, штат Нью-Йорк
 Массіна — селище, штат Нью-Йорк